Jean Chapelle peut faire référence à : 
 Jean Chapelle, militaire et ethnologue au , 
 Jean Chapelle, éditeur.